Новопетровские сельсоветы:

 Новопетровский сельсовет — Благовещенский район, Амурская область.
 Новопетровский сельсовет — Константиновский район, Амурская область.
 Новопетровский сельсовет в Зианчуринском районе Башкортостана.
 Новопетровский сельсовет в Кугарчинском районе Башкортостана.
 Новопетровский сельсовет — в Солнечногорском (1963—1965) и Истринском (1965—1994) районах Московской области.